Stiekema ist der Familienname folgender Personen:

 Jon Stiekema (* 1988), niederländischer Beachvolleyballspieler
 Michelle Stiekema (* 1989), niederländische Beachvolleyballspielerin